Ženská čtyřhra Chicago Women's Open 2021 probíhala v druhé polovině srpna 2021. Do deblové soutěže chicagského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Jednalo se o úvodní ročník turnaje.

Vítězem se stal třetí nasazený ukrajinsko-rumunský pár Nadija Kičenoková a Ioana Raluca Olaruová, který ve finále zdolal ukrajinsko-japonské turnajové čtyřky duo Ljudmilu Kičenokovou a Makoto Ninomijovou. Po vyrovnaném dvousetovém průběhu 7–6(8–6) a 5–7 rozhodl až supertiebreak nejtěsnějším možným rozdílem [10–8]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů. Na okruhu WTA Tour získaly druhou deblovou trofej, když navázaly na únorový triumf z St. Petersburg Ladies Trophy 2021. Nadija Kičenoková vybojovala sedmý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Olaruovou to bylo jedenácté takové turnajové vítězství.

Finálový souboj dvojčat Nadiji a Ljudmily Kičenokových představoval jejich třetí vzájemný zápas na okruhu WTA. Předtím se utkaly v 1. kole French Open 2021 a Upper Austria Ladies Linz 2017 a v obou případech zvítězil pár, jehož součástí byla Nadija.

Nasazení párů 
 Nicole Melicharová-Martinezová /  Demi Schuursová (čtvrtfinále)
  Čan Chao-čching /  Latisha Chan (semifinále, odstoupily)
  Nadija Kičenoková /  Ioana Raluca Olaruová (vítězky)
  Ljudmila Kičenoková /  Makoto Ninomijová (finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Chicago Women's Open
WTA Tour 2021
Tenis v USA v roce 2021